Luma puede hacer referencia a:
Amomyrtus, un género de la familia Myrtaceae nativo de Chile y Argentina que incluye las siguientes dos especies:
Amomyrtus luma, también conocido como luma colorada, un árbol de Chile y Argentina, especie de la familia Myrtaceae conocido por la dureza de su madera;
Amomyrtus meli, también conocido como Luma blanca.
Luma, un género de la familia Myrtaceae nativo de Chile y Argentina que incluye las siguientes dos especies:
Luma apiculata, conocida con los nombres de arrayán, arrayán rojo, arrayán chileno o palo colorado;
Luma chequen, conocida con los nombres de chequén, o luma chequen.
Myrceugenia, un género de la familia Myrtaceae nativo de Chile y Argentina que incluye las siguientes especies:
Myrceugenia ovata conocida con los nombres de petagua, luma cumingii, o luma ovata.
Myrceugenia obtusa conocida con los nombres de rarán o Luma obtusa.

Los bastones usados por la policía chilena, otrora de una madera dura como la luma;
Luma, una señal utilizada en tecnología de video;
Una centésima parte del dram, la moneda de Armenia;
Luma, herramienta semejante a un arado usada antiguamente en Chiloé, Chile.

Lumas, nombre en inglés de los Destellos, estrellas de Super Mario Galaxy.